Журуэна:

 Журуэна — муниципалитет в Бразилии.
 Журуэна — река в центральной части Южной Америки.